Червоная Знаменка — название населённых пунктов на Украине:

 Червоная Знаменка — до 2016 года название села Шевченково в Казанковском районе Николаевской области.
 Червоная Знаменка — до 2016 года название села Новая Знаменка в Кременчугском районе Полтавской области.